Aspar puede referirse a:
Aspar (militar) (400-471), general del Imperio romano de Oriente.
Jorge Martínez Aspar (1962-), piloto español de motociclismo.
Aspar GP Master, videojuego.
Aspar (hijo de Himilce), hijo de la princesa oretana Himilce y de Aníbal.

pl:Aspar